Isseksi är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Azilal Province och regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Isseksi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Isseksi är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Isseksi. Runt Isseksi är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Béni Mellal,  km nordväst om Isseksi. Omgivningarna runt Isseksi är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal